Okzitanien, Occitanie (französisch) oder Occitània (okzitanisch) steht für:
 Okzitanien (historische Region), eine historisch-kulturelle Region im Süden Frankreichs
 Okzitanien (Verwaltungsregion), eine 2016 eingerichtete Verwaltungsregion Frankreichs